Llista d'asteroides del 135.001 al 136.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 135001–135100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 135101–135200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 135201–135300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 135301–135400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 135401–135500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 135501–135600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 135601–135700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 135701–135800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 135801–135900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 135901–136000 [ modifica]